
Molekulska formula -{C15H20O4}- se može odnositi na:
 Apscisinska kiselina
 Santoninska kiselina